Schuldt ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Philipp Schuldt (1807–1892), Hamburger Kaufmann und Stiftungsgründer
 Christian Schuldt (* 1970), deutscher Soziologe und Autor
 Clemens Schuldt (* 1982), Chefdirigent des Münchener Kammerorchesters 
 Ewald Schuldt (1914–1987), deutscher Archäologe und Prähistoriker
 Herbert Schuldt (* 1941), deutscher Lyriker, Übersetzer und Künstler
 Hermann Schuldt (1896–1980), deutscher Politiker (KPD, SED)
 Hinrich Schuldt (1901–1944), deutscher Offizier der Reichsmarine, später der SA, SS, Polizei und Waffen-SS
 Inga Schuldt (* 1997), deutsche Fußballspielerin
 Jimmy Schuldt (* 1995), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Johann Friedrich Basilius Wehber-Schuldt (1773–1840), deutscher Gutsbesitzer und Freimaurer
 Kristina Schuldt (* 1982), deutsche Malerin
 Max Schuldt (1903–1934), deutscher SA-Führer
 Morten Schuldt-Jensen (* 1958), dänischer Dirigent und Hochschullehrer
 Oskar Ferdinand von Walcke-Schuldt (1828–1908), deutscher Gutsbesitzer, lauenburgischer Landschaftsrat
 Otto Schuldt (1877–1948), deutscher Politiker (DDP)
 Peter Schuldt (* 1953), deutscher Chorleiter, Komponist und Musikpädagoge
 Ralf Schuldt, deutscher Squashspieler
 Sigmar-Peter Schuldt (1950–2009), deutscher Politiker (DVU)
 Travis Schuldt (* 1974), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Abraham Philipp Schuldt-Stiftung
 Schuld
 Schult